Otto Weddigen kan syfta på:

* Otto Weddigen (1851–1940), tysk författare och teaterhistoriker
 Otto Weddigen (1882–1915), tysk sjöofficer